Сахновецька сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район
 Сахновецька сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район